Okręty US Navy o nazwie USS "Hecla":
 Pierwszy USS "Hecla" - bryg zakupiony w 1846 i sprzedany w 1848. Służył w czasie wojny meksykańskiej.
 Drugi USS "Hecla" - nieukończony monitor, pierwotnie noszący nazwę "Shakamaxon" i później przemianowany na "Nebraska". Zezłomowany nieukończony w 1875.

Hecla